Апертура 2007 () — 65-й розыгрыш профессионального чемпионата Колумбии по футболу с момента его основания.

Участники

Регулярный чемпионат

Полуфинальные группы

Группа A

Группа B

Финал 
Первый матч был проведён 13 июня, а ответный состоялся 17 июня.

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги
 Чемпионат Колумбии 2007 на rsssf.com

2007
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2007 году